Уэдраого — фамилия. Известные носители:

 Уэдраого, Али (род. 1976) — буркинийский футболист.
 Уэдраого, Альбер (род.1969) — премьер-министр Буркина-Фасо (с 2022).
 Уэдраого, Жан Батист (род. 1942) — президент Верхней Вольты (1982—1983).
 Уэдраого, Жерар Канго (1925—2014) — премьер-министр Верхней Вольты (1971—1974).
 Уэдраого, Жюльен (род. 1982) — буркинийский фехтовальщик.
 Уэдраого, Идрисса (1954—2018) — буркинийский кинорежиссёр.
 Уэдраого, Иссьяка (род. 1988) — буркинийский футболист.
 Уэдраого, Кадре Дезире (род. 1953) — премьер-министр Буркина-Фасо (1996—2000)
 Уэдраого, Фарид (род. 1996) — буркинийский футболист.
 Уэдраого, Филипп Накеллентуба (род. 1945) — кардинал Буркина-Фасо.
 Уэдраого, Шада (род. 2003) — ивуарийский футболист.
 Уэдраого, Элоди (род. 1981) — бельгийская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции.
 Уэдраого, Юссуф (1952—2017) — премьер-министр Буркина-Фасо (1992—1994).